La vacchetta (La vaquilla) è un film del 1985 diretto da Luis García Berlanga.

Trama

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Film commedia
Film di guerra